Lee Felix (hangeul : , RR : I Pilligseu ; chinois : , Li Feliks) ou Lee Yong-bok (hangeul : , RR : I Yongbok, plus connu sous son nom de scène Felix (hangeul : , RR : Pilligseu) né le  à Seven Hills à Sydney, en Australie, est un rappeur, danseur et auteur-compositeur-interprète  australo-coréen du boys band sud-coréen Stray Kids (hangeul : 스트레이 키즈, RR : Seuteurei Kijeu), originaire de Séoul en Corée du Sud. Il fait partie de l'agence sud-coréenne JYP Entertainment et a fait ses débuts comme membre de Stray kids par le programme Sixteen en 2015 puis dans Stray Kids le 25 mars 2018. Il fait également partie d'un sous-groupe consacré à la danse avec Lee Know et Hyunjin de Stray Kids, intitulé Dance Racha.

Selon la Korean Music Copyright Association (KOMCA), il est le co-auteur de huit compositions musicales. Il est connu du grand public pour sa capacité à lire le rap et à chanter à voix très grave.

Biographie

Pré-débuts (2016 à 2017) 
En , alors que Felix faisait du shopping avec ses amis en Australie, il a été invité à participer à l'audition de JYP Entertainment. Il était censé entrer dans la JYP Entertainment en même temps que le futur membre de Stray Kids, hyunjin mais a retardé son départ d'Australie afin de terminer ses études et obtenir son diplôme.

En , Felix est devenu stagiaire de la JYP Entertainment et a commencé à étudier la langue coréenne. Durant l'année, il a participé au tournage de l'émission de télé-réalité Mnet, Stray Kids, dans laquelle un nouveau groupe devait être formé. Dans le huitième épisode, Felix a été éliminé en raison de défauts de performances sur scène et d'un manque de connaissance de la langue coréenne. Cependant, grâce au choix du producteur Park Jin-yoon, lui et l'autre participant éliminé, Lee Know, un autre membre de Stray Kids, ont eu l'occasion de jouer à nouveau dans le dernier épisode de la série. C'est dans la quatrième mission qu'il a reçu une deuxième chance, cela lui a permis de faire ses débuts dans le groupe final composé de neuf membres, Stray Kids.

Débuts avec Stray Kids (depuis 2018) 

Le , Felix a officiellement fait ses débuts avec Stray Kids via le concert intitulé Unveil: Op. 01: I Am Not et avec son premier extended play I Am Not le lendemain. Il a contribué à l'écriture de plusieurs des chansons de Stray Kids depuis ses débuts en .

Du  au , Felix et le leader du groupe Stray Kids, Bang Chan, se sont produits en tant qu'animateurs à la Kcon 2018 NY.

Le , Felix, a fait ses débuts dans le sous-groupe de danse Dance Racha avec les membres de Stray Kids, Lee Know et Hyunjin.

À partir de , il était le présentateur de l'émission Pops in Seoul sur Arirang TV, mais en , il a quitté l'émission en raison de conflits d'horaire. Dans cette émission, il a dirigé sa propre chronique intitulée Felix's Dance How To!, dans laquelle il a enseigné des mouvements de danse à partir de chorégraphies pop populaires.

Vie privée 
Felix est né et a grandi à Seven Hills, une banlieue ouest de Sydney, en Australie. Ses parents sont coréens, il a une sœur aînée nommée Rachel et une sœur cadette nommée Olivia,
. Il a fréquenté le  (le Collège Mariste St Patrick). Il a fait 12 ans de Taekwondo en Australie. Il a des compétences en Beatboxing et il adore les Jeux vidéos.

Discographie

Émissions de télévision

Événements

Références

Liens externes 
 
 
 
 

Rappeur australien
Rappeur sud-coréen
Auteur-compositeur-interprète australien
Auteur-compositeur-interprète sud-coréen
Musicien de K-pop
Musicien de J-pop
Danseur australien
Danseur sud-coréen
Nom de scène
Naissance en septembre 2000
Naissance à Sydney
Artiste de JYP Entertainment
Mononyme